Jméno a příjmení Brian Baker nosí více osobností:

 Brian Baker (hudebník) (* 1965) – americký kytarista kapel Minor Threat, Dag Nasty a Bad Religion,
 Brian Baker (herec) (* 1967) – americký herec,
 Brian Baker (tenista) (* 1985) – americký tenista,
 Brian Baker (diplomat) – kanadský diplomat, bývalý velvyslanec v Dánsku,
 Brian Baker (politik) – americký politik, kongresman ve státě Missouri,
 Brian Baker (producent) – americký hudební producent a inženýr,
 Brian Edmund Baker (1896–1979) – letecké eso první světové války.